Polaco ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Polaco (1946–2014), argentinischer Filmregisseur 
 Peter Polaco (Ringname Justin Credible; * 1973), US-amerikanischer Wrestler